Wade puede referirse a:
Wade-Giles, sistema de romanización (transcripción al alfabeto latino) del chino mandarín.
Lugares en Estados Unidos:
Wade (Misisipi)
Wade (Carolina del Norte)
Wade Williams, actor estadounidense.
Dwyane Wade, baloncestista estadounidense.